Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

298e régiment d'infanterie
298e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires